Manipulator – album dei The Fall of Troy del 2007
Manipulator – album di Ty Segall del 2014